

Patronyme 

 
 Jean de Hautefeuille, (1647-1724), prêtre, physicien et inventeur français.
 Pierre Hautefeuille (1916-1999), général français, Compagnon de la Libération

Communes et lieux-dits 

 Hautefeuille, lieu-dit appartenant à la commune française de Montmirail, dans le département de la Marne ;
 Hautefeuille, commune française située dans le département de Seine-et-Marne ;
 Domaine de Hautefeuille, sur la commune de Saint-Martin-sur-Ouanne dans le département de l'Yonne.

Autres 
 Rue Hautefeuille, rue de Paris située dans le arrondissement.
Établissement Hautefeuille, collège lycée pour garçons.